Артю́хин — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы имени Артемий, означающего по-гречески «невредимый, здоровый» .

Известные носители:
 Артюхин, Александр Алексеевич (1939—2010) — Герой России, лётчик-испытатель ОКБ имени Туполева.
 
 Артюхин, Иван Дмитриевич (1902 — ?) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 Артюхин, Роман Евгеньевич (род. 1973) — глава федерального казначейства РФ с 5 октября 2007.
 Артюхин, Сергей Евгеньевич (1976—2012) — чемпион Европы по борьбе 2005 года.
 Артюхин, Юрий Петрович (1930—1998) — советский космонавт.

Примечания